Göttler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Göttler (* 1953), deutscher Germanist
 Joseph Göttler (1874–1935), deutscher katholischer Theologe und Erziehungswissenschaftler
 Klaus Göttler (* 1966), deutscher evangelischer Theologe und Musiker 
 Norbert Göttler (* 1959), deutscher Publizist, Schriftsteller und Fernsehregisseur
 Otto Göttler (* 1948), deutscher Musiker und Musikkabarettist
 Wilhelm Göttler (1890–1953), deutscher Politiker (CDU/CSU)